Sirenewka () ist ein Name russischer Orte:
 Sirenewka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Siemohnen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Sirenewka (Primorje), Siedlung in der Region Primorje